Jam (voedingsmiddel)
Confituur (film), een film uit 2004, geregisseerd door Lieven Debrauwer
Confituur (boekhandels), het verbond van onafhankelijke Vlaamse boekhandels